Ю́рий Поляко́в:
 
 
 Поляков, Юрий Михайлович (род. 1954) — советский, русский писатель, поэт и драматург, сценарист.
 Поляков, Юрий Николаевич (1938—2017) — российский государственный деятель, учёный, первый секретарь Сочинского горкома КПСС, председатель Сочинского городского совета, народный депутат РФ, лауреат Государственной премии СССР.
 

 Поляков, Юрий (1920—1941) — советский поэт.